Niemcy:
 Odenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Odenbach – rzeka, dopływ Glan

Osoby:
 Friedrich Odenbach – niemiecki polityk